Антимонид трипалладия — бинарное неорганическое соединение
палладия и сурьмы
с формулой PdSb,
кристаллы.

Получение 
 Нагревание чистых веществ в вакууме:

Физические свойства 
Антимонид трипалладия образует кристаллы
кубической сингонии,
пространственная группа F dm,
параметры ячейки a = 0,63905 нм, Z = 4.

См. также 
 Антимонид дипалладия
 Антимонид палладия
 Диантимонид палладия
 Диантимонид пентапалладия
 Триантимонид пентапалладия

Примечания

Литература 
 

палладия